Mariage de raison (titolo inglese: The Downward Path) – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Pathé Frères
The Downward Path – cortometraggio del 1900 diretto da Arthur Marvin
The Downward Path – cortometraggio del 1914 diretto da Wilbert Melville